Randy Walker (American football), American footballspeler
 Randy Walker (coach), een American footballcoach
 een rapper beter bekend als Stretch 
 Randy Walker (politicus), een Tennesseese politicus